Il termine oncia può avere i seguenti significati:
Oncia (unità di misura) come unità di misura, principalmente di massa (e peso) derivante dall'uncia romana; in alcune zone (come nel forlivese), ha avuto, in passato, anche valore di misura di lunghezza.
Oncia liquida, un'unità di misura per il volume dei fluidi, pari a circa  30ml.
Oncia magistrale milanese, unità di misura della portata, pari a 0,25 metri cubi al secondo, tuttora in uso nei navigli milanesi.
Oncia (moneta), una moneta dell'antica Roma, rimasta in uso fino al medioevo e oltre.
Onza, moneta della Sicilia nel XVIII e nel XIX secolo.
L'oncia, o pulénta vüncia, un tipo di polenta lombarda condita con formaggi.